Мартизе́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 250 км на юго-запад от Парижа, 140 км на юго-запад от Орлеана, 50 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 1 042 человека (2007).

Достопримечательности 

 Раскопки галло-римского города Сен-Ромен
 Саркофаги Меровингов
 Замок Бопре и Нот-л’Аббе (), XIX век
 Замок Нот-л’Аббе (), XIX век
 Церковь Сен-Этьенн (), XVI век
 Часовня
 Фрески в капелле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini